Rieberseck ist der Ortsname von

 Rieberseck (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Rieberseck (Egglkofen), Ortsteil der Gemeinde Egglkofen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rieberseck (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern